Trnova je lahko:
 Trnova, Sanski Most (Bosna in Hercegovina)
 Trnova, Blato (Hrvaška)